Biagini steht für:

 Automobili Biagini, ehemaliger italienischer Automobilhersteller
 Biagini Passo, Pkw-Modell des italienischen Automobilherstellers ACM

Biagini ist der Familienname folgender Personen:
 Alvaro Biagini (* 1935), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Giancarlo Biagini, britischer Mikrobiologe
 Isabella Biagini (1940–2018), italienische Schauspielerin
 Leonardo Biagini (* 1977), argentinischer Fußballspieler
 Luca Biagini (* 1949), italienischer Schauspieler